Лопухов () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1345 году.

В селе есть протестантский костел с начала 19 века и римско-католический костел, построенный в 1912—1913 годах.

Население 
В селе проживает 323 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,38%
 украинцы — 0,62%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 58,88%,
 протестанты — 38,01%,
 греко-католики — 0,93%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,87%

Примечания 

Населённые пункты Словакии